Le Chasseur est le titre de plusieurs œuvres : 
 Le Chasseur, film américain réalisé par Buzz Kulik, sorti le  1980 ;
 Le Chasseur (en ), film russe réalisé par Bakour Bakouradzé en 2010 ;
 Le Chasseur, série télévisée française diffusé sur France 2 depuis le  ;
 Le Chasseur, nouvelle d'Anton Tchekhov ;
 Le Chasseur, chanson de Michel Delpech sortie en 1974 ;
 Le chasseur, un personnage de comics, ennemi de Daredevil.
  Le Chasseur, un album de la série de bande dessinée Le Prince de la nuit.
 Le Chasseur, un personnage du film des Studios Disney, Blanche-Neige et les Sept Nains.
 Le Chasseur, un tableau d'Henri Le Fauconnier.